Ланнуа́-Кює́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний захід від Парижа, 45 км на південний захід від Ам'єна, 40 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 93 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 231,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ланнуа-Кюєр на сайті французького Національного інституту географії
 Ланнуа-Кюєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ланнуа-Кюєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза